Церковь Святого Варфоломея — наименование ряда христианских церквей, возведенных в честь апостола Варфоломея.
 Церковь Святого Варфоломея — католическая церковь в Германии.
 Церковь Святого Варфоломея — католическая церковь в Бельгии.
 Церковь Святого Варфоломея — англиканская церковь в Ирландии.

 Собор Святого Варфоломея — католический собор в Италии.
 Собор Святого Варфоломея — кафедральный собор в Чехии.